Duetos puede referirse a:

 Duetos, álbum de 2005 de A.B. Quintanilla y Los Kumbia Kings
 Duetos, álbum de 2009 de Rocío Dúrcal